

Editoria 

 Harta – rivista giapponese di manga

Geografia 
 Harta – villaggio del comune di Dynów (Polonia)
Harta – comune della provincia di Bács-Kiskun (Ungheria)